Хейден Пэддон (; ) — новозеландский раллийный автогонщик, в 2014-2018 годах пилот команды Hyundai Shell Mobis WRT в чемпионате мира по ралли, победитель одной гонки и обладатель восьми подиумов мирового первенства. Чемпион Новой Зеландии по ралли в 2008, 2009, 2013, 2018 годах. С середины сезона 2017 года штурманом Пэддона является британец Себастьян Маршалл.

Карьера

Победы

Чемпионат мира

Остальные ралли

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
В 2007-2010 и 2012 годах стартовал 19 раз на Mitsubishi Lancer Evolution VIII-X и Škoda Fabia S2000, но очков не набрал.

PWRC

WRC-2 (SWRC)

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Новой Зеландии